Municipio de French Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de French Creek (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Allamakee.
 Municipio de French Creek (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.